Rhadamanthus bezeichnet

 eine Gattung der Hyazinthengewächse (Hyacinthaceae), siehe Rhadamanthus (Gattung)
 einen Asteroiden, siehe (38083) Rhadamanthus